Benivieni  est un nom de famille notamment porté par :

 Antonio Benivieni (1443-1502), médecin italien, frère de Jérôme ;
 Jérôme Benivieni (1453-1542), poète et philosophe humaniste italien.

Voir aussi 
 Lippo di Benivieni, peintre italien de l'école florentine du début du Trecento.